«Говард-утка» () — кинофильм американского режиссёра Уилларда Хайка. Экранизация комиксов издательства Marvel об Утке Говарде. Двенадцатый фильм компании Lucasfilm.

Сюжет 
27-летний Говард Утка живет в Утином Мире, планете, похожей на Землю, но населенной антропоморфными утками, которая вращается вокруг двух лун. Когда он читает последний номер журнала Playduck, его кресло начинает сильно трястись и выталкивает его из дома в космическое пространство; Говард в конечном итоге приземляется на Земле, в Кливленде, штат Огайо. По прибытии Говард встречает женщину, на которую нападают бандиты. Он побеждает их, используя уникальный стиль боевых искусств. После того, как разбойники убегают, женщина представляет себя как Беверли Свитцлер и решает отвезти Говарда в свою квартиру и позволить ему переночевать. На следующий день Беверли знакомит Говарда с Филом Бламбертом, предполагаемым ученым, который, как надеется Беверли, сможет помочь Говарду вернуться в свой мир. После того, как Фил оказался только уборщиком, Говард смиряется с жизнью на Земле и отвергает помощь Беверли. Вскоре он претендует на работу уборщиком в местном романтическом спа-центре. Говард вскоре уходит и возвращается к Беверли, которая играет в группе под названием Cherry Bomb. В клубе, где выступают Cherry Bomb, Говард сталкивается с их менеджером и противостоит ему, когда он оскорбляет группу. Разгорается драка, в которой Говард побеждает.

Говард возвращается к Беверли за кулисами после выступления группы и сопровождает ее обратно в квартиру, где Беверли убеждает его стать новым менеджером группы. Они начинают заигрывать, но их прерывают Бламберт и двое его коллег, которые рассказывают, что изобретенный ими лазерный спектроскоп был нацелен на планету Говарда и доставил его на Землю, когда он был активирован. Они предполагают, что Говарда можно отправить обратно в его мир путем обращения этого же процесса. По прибытии в лабораторию лазерный спектроскоп работает со сбоями, что повышает вероятность того, что что-то еще может быть доставлено на Землю. В этот момент доктор Уолтер Дженнинг одержим формой жизни из далекой области космоса. Когда они посещают закусочную, существо представляет себя «Темным Повелителем Вселенной» и демонстрирует свои умственные способности, уничтожая столовые приборы и приправы. Борьба начинается, когда группа дальнобойщиков в закусочной начинает оскорблять Говарда. Говард захвачен и почти убит поваром закусочной, но Дженнинг / Темный Повелитель уничтожает закусочную и убегает вместе с Беверли.

Говард находит Фила, который арестован за его присутствие в лаборатории без разрешения службы безопасности. После того, как они убегают, они обнаруживают сверхлегкий самолет, который они используют для поиска Темного Повелителя и Беверли. В лаборатории Темный Повелитель связывает Беверли и планирует перенести еще одно его существо в ее тело с помощью машины для измерения. Говард и Фил прибывают и, очевидно, уничтожают Темного Повелителя с помощью экспериментального «дезинтегратора нейтронов». Однако существо было вытеснено только из тела Дженнинга. Темный Повелитель раскрывает свою истинную форму в этот момент. Говард запускает нейтронный дезинтегратор в отвратительного зверя, уничтожая его. Затем он уничтожает лазерный спектроскоп, предотвращая прибытие на Землю новых Повелителей Тьмы, а также разрушая единственный шанс вернуться на свою планету. Затем Говард становится менеджером Беверли, нанимает Фила в качестве сотрудника в ее туре и играет на гитаре с Беверли на сцене.

В ролях 
 Чип Зейн — Утка Говард (голос)
 Джеффри Джонс — Доктор Дженнинг / Тёмный повелитель в его теле
 Лиа Томпсон — Беверли
 Тим Роббинс — Фил
 Ричард Кили — рассказчик в космосе
 Пол Гилфойл — лейтенант Уэлкер

Награды и номинации 
Фильм получил ряд антинаград и номинаций:

Премия «Золотая малина» (1987):
 Награды
 худший фильм (Глория Кац)
 худший сценарий (Глория Кац, Уиллард Хайк)
 худшие визуальные эффекты (Industrial Light & Magic)
 худшая новая звезда — (Утка Говард)

 Номинации
 худшая мужская роль второго плана (Тим Роббинс)
 худший режиссёр (Уиллард Хайк)
 худшая песня — «Howard the Duck» — авторы: Томас Долби, Элли Уиллис и Джордж Клинтон
 худший фильм десятилетия (1990)

Факты 

 Исполнительный продюсер Джордж Лукас потратил $2 миллиона на утиный костюм Говарда, в котором работали восемь различных актёров.
 Лиа Томпсон самостоятельно исполнила все песни, равно как и другие актрисы в группе. В интервью к изданию на DVD 2009 года Томпсон рассказывает, что даже во время съёмок студия не приняла окончательного решения относительно того, оставить ли оригинальный голос Томпсон или дублировать её.
 Утка Говард придуман Стивом Гербером и Вэлом Майериком и впервые появился в комиксе Adventure into Fear #19 в 1973 году.
 Утка Говард появляется после финальных титров фильма «Стражи Галактики» (озвученный Сетом Грином) вместе с Бенисио Дель Торо в роли коллекционера и собакой Космо.
 Фильм признан одним из худших фильмов по комиксам издательства Marvel Comics наряду с фильмами «Капитан Америка», «Фантастическая четвёрка», «Леший» и «Электра», хотя вышел намного раньше вышеперечисленных.

Отменённое продолжение 
В июле 1986 года Уиллард Хайк и Глория Кац заявили, что они заинтересовались в создании продолжения фильма. Однако после того, как фильм провалился в прокате, разговоры о продолжении прекратились.

Примечания 

Американские фильмы о супергероях
Фантастические фильмы 1986 года
Фантастические комедии США
Экранизации комиксов Marvel
Фильмы Lucasfilm
Фильмы, спродюсированные Джорджем Лукасом
Фильмы об инопланетянах
Фильмы о говорящих животных
Фильмы о птицах
Фильмы Уилларда Хайка
Фильмы США 1986 года
Фильмы по сценариям Глории Кац
Фильмы по сценариям Уилларда Хайка
Фильмы о певцах и певицах